Иенгра — река в Якутии, левый приток Тимптона;
 Иенгра — село в Нерюнгринском районе Якутии.